

Pessoas
Peter Straub
Stephan Straub

Outros 
 6147 Straub
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã